Ансари, Мохаммад:

 Ансари, Мохаммад Хамид (род. 1937) — индийский государственный деятель.
 Ансари, Мохаммад (род. 1991) — иранский футболист.